Kobieta Pracująca – postać fikcyjna grana przez Irenę Kwiatkowską
 Kobieta pracująca – amerykański film z 1999 r.